Anaxandridész (Eurüpóntida) - spártai király az i. e. 7. században
Anaxandridész (Agiada) - spártai király az i. e. 6. században
Anaxandridész (komédiaköltő) - az i. e. 4. században